Кабарга́:

 Кабарга — небольшое парнокопытное оленевидное животное, представитель рода кабарги семейства кабарговые.

Топонимы 
 Кабарга — сельский населённый пункт в Приморском крае.
 Кабарга — станция Дальневосточной железной дороги.
 Кабарга — река в Приморском крае, правый приток реки Уссури.

См. также 
 Малая Кабарга
 Кабаргин
 Каборга (до 1946 года) — село в Очаковском районе Николаевской области Украины